Abdulrašid Sadullajev (* 9. května 1996 Dagestán, Rusko) je ruský zápasník volnostylař avarské národnosti, olympijský vítěz z roku 2016.

Sportovní kariéra 
Zápasit začal v dětství v dagestánské obci Curib pod vedením Magomeda Magomedova. Po přesunu do Machačkaly v roce 2011 se připravuje pod vedením Šamila Omarova v klubu Gamid Gamidov. V ruské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2012 ve váze do 86 kg. V roce 2016 potvrdil na olympijských hrách v Riu své dominantní postavení a získal zlatou olympijskou medaili. Od roku 2017 startuje ve vyšší váze do 97 kg. Patří k nejpopulárnějším volnostylařům součanosti pro svůj útočný, technický styl boje.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Výsledky Abdulrašida Sadulajeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Ruští olympijští vítězové v zápasu
Mistři světa v zápasu
Mistři Evropy v zápasu
Zápasnická trojkoruna
Dagestánští volnostylaři
Olympijští vítězové z LOH 2016
Vítězové Evropských her
Narození 9. května
Narození v roce 1996
Narození v Dagestánu
Žijící lidé
Muži
Olympijští vítězové reprezentující Ruský olympijský výbor